

Origine 
Secondo il Chronicum Britanicum Giovanna era la sesta (quarta femmina) figlia del re di Navarra, Carlo II il Malvagio e della moglie, principessa della casa reale francese Giovanna di Francia, sorella del re di Francia, Carlo V, la settima figlia del re di Francia, Giovanni II il Buono e di Bona di Lussemburgo.Carlo II il Malvagio era il figlio secondogenito (maschio primogenito) della regina di Navarra Giovanna II e del conte d'Évreux, Filippo III

Biografia 

Secondo il Chronicum Britanicum, Giovanna (Johannam filiam regis Navarræ), l'11 settembre 1386, a Saillé-près-Guérande (in villa de Saille in parrocchia Guerrandiæ) venne data in moglie al duca di Bretagna, Conte di Montfort e Conte di Richmond, Giovanni V (Johannes dux Britanniæ comes Montisfortis et Richemundiæ), detto il Conquistatore oppure il Valoroso (Jean le Conquéreur o Jean le Vaillant) (1339-1399), che, secondo le Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Tome I, era l'unico figlio maschio del Conte di Richmond, duca pretendente di Bretagna e conte di Penthièvre, Giovanni IV e della moglie, Giovanna, figlia del Conte di Nevers, Luigi I, e della moglie, la Contessa di Rethel, Giovanna.Giovanni era al suo terzo matrimonio, avendo sposato, il 3 luglio 1361, Maria Plantageneto (10 ottobre 1344-dicembre 1362), figlia di Edoardo III d'Inghilterra (Mariam filiam regis Angliæ), e nel maggio 1366, Giovanna di Kent (1350-1384), figlia di Thomas Holland, I conte di Kent e della principessa del Galles e quarta contessa di Kent, Giovanna di Kent (Johannam filiam principisse Galliæ et Aquitaniæ) (Giovanna di Kent, dopo essere rimasta vedova del marito, Thomas Holland, si era risposata con il principe di Galles, Edoardo (Edwardus princeps Walliæ)).Giovanni dalle prime due mogli non aveva avuto figli.

Secondo le Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Tome II, nel 1395, il marito, Giovannii V, nel 1395, le assegnò una dote, consistente in terreni e rendite.

Nel 1396, ci fu la rappacificazione tra suo marito, Giovanni V, ed il re di Francia, Carlo VI, con la stipulazione di un contratto di matrimonio tra il maschio primogenito di Giovanni, Pietro (che il padre volle ribattezzare col nome di Giovanni), e Giovanna, una delle figlie di Carlo VI.

Suo marito, Giovanni V, morì nel 1399; il Chronicon Britanicum riporta la morte di Giovanni (Johannes Britanniæ dux) il 2 novembre (II mensis novembris) 1399 (MCCCXCIX), a Nantes (in castro de turre nova Nannetensi) e fu sepolto nella chiesa di San Pietro a Nantes (in choro ecclesiæ B. Petri Nannetensis).Dopo la morte di Giovanni V, il re di Francia Carlo VI, ottenne la tutela di tutti i figli di Giovanni, i quali erano tutti ancora minorenni, incluso il nuovo duca Giovanni.
 
I titoli di duca di Bretagna e Conte di Montfort erano passati al figlio maschio primogenito, Pietro, che nel 1396, per desiderio del padre, era stato ribattezzato Giovanni che, quindi, all'età di circa dieci anni, fu incoronato duca di Bretagna col nome di Giovanni VI, sotto la tutela del duca di Borgogna, Filippo II l'Ardito e Giovanna divenne reggente del ducato.

Nel 1402, Giovanna venne chiesta in moglie dal re d'Inghilterra, Enrico IV di Bolingbroke, il figlio quartogenito del duca di Lancaster e futuro duca d'Aquitania, Giovanni, e di Bianca di Lancaster, figlia di Enrico Plantageneto, I duca di Lancaster, e di Isabella di Beaumont, che, da alcuni anni, era vedovo della prima moglie, Maria di Bohun (c.a 1368 – 4 giugno 1394).Il matrimonio venne celebrato per procura il 3 aprile 1402, in una località vicino a Canterbury; Giovanna lasciò la Bretagna, solo l'anno dopo, quando ormai il figlio stava per diventare maggiorenne, ed il matrimonio fu celebrato a Londra, nell'Abbazia di Westminster il 7 febbraio oppure il 25 febbraio 1403; secondo altri, il matrimonio venne celebrato a Winchester il 7 febbraio 1403); comunque il matrimonio viene riportato dal Chronicon Adae de Usk, A.D. 1377-1421.

Nel 1413, Giovanna rimase vedova per la seconda volta. Nonostante i buoni rapporti che aveva avuto coi figliastri, durante il regno di Enrico V di Monmouth fu accusata di cospirazione contro il re e, nel 1419, condannata per aver tentato di avvelenarlo mediante opere di stregoneria. Giovanna fu imprigionata nel castello di Pevensey, Sussex, Inghilterra, da dove fu rilasciata, nel 1425, dal successore di Enrico V, Enrico VI di Windsor.

Giovanna passò poi il resto della vita nel castello di Nottingham.Giovanna morì a Havering Bower, nell'Essex.Fu inumata nella Cattedrale di Canterbury, vicino al secondo marito Enrico IV.

Figli 
Giovanna a Giovanni V di Bretagna diede nove figli:
 Giovanna (12 agosto 1387-7 dicembre 1388); la nascita e la morte sono riportati dal Chronicon Britanicum
 Isabella (nata 1388)
 Pietro (24 Dicembre 1389-29 Agosto 1442), Duca di Bretagna, conte di Montfort e titolare del Contado di Richmond
 Maria (18 febbraio 1391-18 dicembre 1446 che sposò Giovanni I d'Alençon
 Margherita (1392-13 aprile 1428), che sposò Alano IX di Rohan
 Arturo (24 Agosto 1393-26 Dicembre 1458), signore di Parthenay, conte di Richmond in Inghilterra, duca di Bretagna e conte di Montfort
 Egidio (24 agosto 1393-19 luglio 1412)
 Riccardo (1395-2 Giugno 1438), che sposò Margherita di Valois-Orléans
 Bianca (1397-dopo il 1419) che sposò il Conte di Rodez, conte d'Armagnac e di Fezensac, Giovanni IV.

Giovanna a Enrico diede un figlio:
 Edmondo Labourde.

Ascendenza

Onorificenze

Note

Bibliografia

Fonti primarie 
  Chronicon Adae de Usk, A.D. 1377-1421.
  Mémoires pour servir de preuves à l´histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Tome I.
  Mémoires pour servir de preuves à l´histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Tome II.

Letteratura storiografica 
 A. Coville, "Francia: armagnacchi e borgognoni (1380-1422)", cap. XVII, vol. VI (Declino dell'impero e del papato e sviluppo degli stati nazionali) della Storia del Mondo Medievale, 1999, pp. 642–672.
  Chronique des règnes de Jean II et de Charles V. Tome 2.

Voci correlate 
 Re di Navarra
 Regno di Navarra
 Navarra
 Évreux (famiglia)
 Sovrani di Bretagna
 Sovrani britannici
 Tabella cronologica dei regni della Penisola iberica

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 .
 .
 .
 
 
 

Giovanna di Navarra (1370-1437)
Dame dell'Ordine della Giarrettiera
Coniugi dei re d'Inghilterra
G